Tabbiano ima više značenja:
 Tabbiano, Macerata
 Tabbiano, Parma